Алібек-Ходжі Алданов — чеченський державний діяч, лідер антиколоніального повстання
 Марк Алданов — російський письменник